Лазар Лазаров може да се отнася за:

 Лазар Иванов Лазаров (1864 - ?), български офицер, генерал-лейтенант
 Лазар Йорданов Лазаров (1889 - 1974), български художник
 Лазар Ненков Лазаров (1941 - 2006), български художник